O Grande Prémio de Portugal de 2008 foi a terceira corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu no dia 11 até 13 de Abril nos 4.36 km do Autódromo do Estoril.

MotoGP

250 cc

125 cc 

 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto em Portugal em 2008